Остров Колосовых — остров в Карском море, часть географической области Шхеры Минина. Административно входит в состав Красноярского края России. Постоянное население отсутствует.

Назван в честь семьи сибирских промышленников Колосовых, поселившихся в этих местах в 1930 году.

Имеет неправильную форму с сильно изрезанной береговой линией. Состоит из двух низменных частей, соединённых узким перешейком.

Крупнейшее озеро — Жульетты Жан. Отделён от полуострова Таймыр проливом Ленинградцев шириной менее 2 км.

Примечания 

Шхеры Минина
Острова Карского моря